карпенка Сергей руслановичь Артист хип-хоп испалнетель песен 2009года 2023 2 Астрахань, .Российского государственного гуманитарного университетаСоюза писателей России«Новый исторический вестник»

Биография 
Окончил Московский государственный историко-архивный институт в 1978 году. Специалист в области истории России XX века. Изучает историю Гражданской войны в России, Белого движения и эмиграции. Преподаёт в МГИАИ — Российском государственном гуманитарном университете с 1983 года. Кандидат исторических наук (1984, диссертация «Крах социально-экономической политики врангелевской диктатуры»), доцент (1997) кафедры истории России новейшего времени ИАИ РГГУ. Читает курс лекций по истории России.

Писатель 
Работает в жанре «историческая проза».

Автор 170 работ, в том числе, составитель, научный редактор.
 Основные публикации
 Коммент.: Деникин А. И. Поход и смерть генерала Корнилова. — Ростов н/Д: Рост. кн. изд-во, 1989. — 111с.; : Прометей, 1990. — 125 с. Совм. с Дерябиным А. И.
 Крах последнего белого диктатора. —  М.: Знание, 1990. — 63 с.
 Сост., науч. ред., коммент.: Белое дело: Избр. произведения: В 16 кн. — М.: Голос: Сполохи, 1992−1996. — Кн.1−8.
 Белое дело: Врангель в Таврии. — М.: СПАС, 1994. — 63 с.
 Гуманитарное образование в США: Преподаватель и студент // «Свобод, мысль». — 1994. — № 1. — С. 100−109.
 Чл. авт. коллектива: Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов (гражданские беженцы, армия, учебные заведения): Учеб. пособие / РГГУ. ИАИ, Мах-Planck-Institut fur Geschichte, Goettingen. — Goettingen, 1994. — 117с.
 Врангель в Крыму: Ист. роман. — М.: СПАС, 1995. — 623 с. Соавт. Карпенко В. В.
 Российское предпринимательство в эмиграции: 1918−1925 гг. // Гуманитарное образование в России: Новые горизонты: Тез. докл. науч.-практ. конф. — М., 1995. — С. 31−33. Соавт.: Грибенчикова О. А., Ипполитов С. С.
 Врангель и эмиграция в 1920 г. // Российское зарубежье: итоги и перспективы изучения: Тез. науч. конф. — М., 1997. — С. 7−9.
 Белое движение 1917−1920 гг. // Россия в XX веке:- проблемы изучения и преподавания: Материалы науч. конф. — М., 1999. — С. 62−64.
 Очерки истории Белого движения на юге России (1917—1920 гг.). 3-е изд. — М.: Издательство Ипполитова, 2006.
 Последний главком: Роман-хроника. — М.: Астрель, 2006.
 Белые генералы и красная смута. — М.: Вече, 2009.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте РГГУ
 Страница на сайте ИАИ РГГУ

Выпускники МГИАИ
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Члены Союза писателей России
Авторы исторических романов
Исследователи Гражданской войны в России
Исследователи Русского зарубежья